La Montagne kan syfta på:

 La montagne – en radikal grupp under franska revolutionen
 Ray LaMontagne (1973–), en amerikansk singer-songwriter

Geografi

Frankrike 

 La Montagne, Loire-Atlantique, 
 La Montagne, Haute-Saône, Département de la Haute-Saône,